Ку́шинг () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Кушинг, Калеб (1800—1879) — американский государственный деятель.
 Кушинг, Питер (1913—1994) — английский киноактёр.
 Кушинг, Ричард Джеймс (1895—1970) — американский кардинал.
 Кушинг, Фрэнк Гамильтон (1857—1900) — американский антрополог.
 Кушинг, Харви (1869—1939) — американский нейрохирург, пионер хирургии мозга.

Топоним 
 Кушинг — тауншип в штате Миннесота, США.
 Кушинг — город в штате Мэн, США.
 Кушинг — город в штате Оклахома, США.

См. также 
 Кушингоид — синдром Иценко — Кушинга